Coelopa är ett släkte av tvåvingar. Coelopa ingår i familjen tångflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tångflugor
Coelopa